Música:
 «Somebody to Love» (Jefferson Airplane), 1967
 «Somebody to Love» (Queen), 1976
 «Somebody to Love» (Suzy Bogguss), 1998
 «Somebody to Love», cançó de Chris Isaak de l'àlbum Always Got Tonight, 2006
 «Somebody to Love», cançó de Nelly Furtado de Loose, 2006
 «Somebody to Love» (Leighton Meester), 2009
 «Somebody to Love» (Justin Bieber), 2010
 «Somebody to Love», cançó de Big Bang from Tonight, 2011

 Cinema i televisió:
 «Somebody to Love» (30 Rock), episodi de 30 Rock
 «Somebody to Love» (That '70s Show), episodi de That '70s Show
 Somebody to Love, pel·lícula de a 1994 amb Rosie Perez